Uruguay bezeichnet:
 einen Staat in Südamerika, siehe Uruguay
 einen Fluss in Südamerika, siehe Río Uruguay
 das Departamento Uruguay, Teil der argentinischen Provinz Entre Ríos
 die argentinische Stadt Concepción del Uruguay
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (10072) Uruguay
 einen unter dem Namen Einfeld gebautes Schwesterschiff der Ansgir (Schiff, 1922), siehe unter Schwesterschiffe
 das älteste Schiff der argentinischen Marine, siehe Uruguay (Schiff)
 einen nach dem Schiff benannten Militärposten Argentiniens auf den Südlichen Sandwichinseln, siehe Corbeta Uruguay
 eine U-Bahn-Station in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, siehe Uruguay (U-Bahn-Station)
 ein Album des Liedermachers Funny van Dannen, siehe Uruguay (Album)
 eine Bucht von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, siehe Uruguay Cove
 eine Insel im antarktischen Wilhelm-Archipel, siehe Uruguay-Insel
 Das Traumschiff: Uruguay, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (2017) 
 Uruguay (Chuquisaca), Ortschaft im Departamento Chuquisaca, Bolivien

Siehe auch: